2 miejscowości w Polsce: 
 Gierłachowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń 
 Gierłachowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo